Brookhurst ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookhurst (Alabama)
 Brookhurst (New Hampshire)
 Brookhurst (Wyoming)